Премия «Гойя» за лучшие костюмы (Исп.: Premio Goya a la mejor dirección de producción) однf из наград на Кинопремии Гойя.

Лидерами по количестве статуэток являются Хосе Луис Эсколар — 4 статуэтки, Эстер Гарсия и Эмильяно Отеги по 3 статуэтки.

Победители 

Номинации кинопремии «Гойя»